Sei unità della Koninklijke Marine hanno portato il nome di Hr. Ms. Evertsen:

  – pirofregata varata nel 1857, rinominata Neptunus e poi radiata nel 1921

  – corazzata costiera della classe Evertsen, varata nel 1894 e radiata nel 1913

  – cacciatorpediniere della classe Admiralen, varato nel 1926 e affondato in combattimento nel 1942

 Hr. Ms. Evertsen (D802) – cacciatorpediniere della classe S, ex HMS Scourge della Royal Navy varato nel 1942, ceduto agli olandesi nel 1946 e radiato nel 1963

  – fregata della classe Van Speijk, varata nel 1966, ceduta all'Indonesia nel 1989 e rinominata Abdul Halim Perdanakusuma

  – fregata della classe De Zeven Provinciën, varata nel 2003 e ancora in servizio attivo